Na cestě je dokumentární cestopisný seriál České televize. Vzniká v produkci FRMOL, s.r.o. pod vedením producenta Tomáše Schäfera a art-directora Víta Bělohradského. Česká televize ho vysílá od roku 2006. Filmy z cyklu představují život, zvyky a typické rysy regionů celého světa. Každý díl je 26 minut dlouhý a průvodním slovem ho doprovázejí herci Jiří Bartoška a Miroslav Donutil.

Přehled všech dosud odvysílaných dílů

Související články 
 Na cestě za dětmi (dokumentární seriál)
 Na cestě po České republice (dokumentární seriál)

České televizní pořady
Televizní cestopisy
Televizní pořady České televize